Хьерсти Альвеберг (; 26 июля 1948, Осло — 19 октября 2021) — норвежская танцовщица и хореограф. За последние 30 лет она поставила множество балетов на сцене и для телевидения. Её постановки, отличающиеся большой самобытностью, прославили её на родине и за рубежом, а также принесли множество наград.

Биография 
Хьерсти Альвеберг обучалась танцу в  в Осло у известного балетного педагога , потом продолжала обучение в Нью-Йорке, Амстердаме, Лондоне и Париже. Окончив обучение, она несколько лет выступала в театрах Осло и на телевидении. Наблюдая в начале 1970-х в  за тем, как ветераны вроде  и  работают с молодыми танцорами, Хьерсти Альвеберг решила сама стать хореографом. Она дебютировала в 1975 году с балетом «I morgen?». Постановка имела большой успех и была показана по телевидению.

Работая хореографом на Норвежском телевидении (NRK), она поставила ряд балетов, специально предназначенных для телесъёмки и завоевавших множество международных наград: «Aske, Skodde, Støv for Vinden», «Fragile», «Utenfor rekkevidde». Она также поставила несколько балетов для , в том числе «Rav» и «Ekko», которые были впоследствии показаны NRK.

Хьерсти Альвеберг выступила художественным руководителем норвежской части церемонии открытия XVI зимних Олимпийских игр во Франции, в Альбервиле в 1992 году. Она также разработала основную идею церемонии открытия XVII зимних Олимпийских игр в Лиллехаммере в 1994 году. В 2005 году Альвеберг была художественным руководителем церемонии открытия Национальной библиотеки в Осло.

В 2008 году по заказу  и  Хьерсти Альвеберг поставила кроссовер-представление «@lice», впоследствии показанное на гастролях по всей Норвегии. В 2010 году специально для официальной церемонии открытия нового здания  в Осло она поставила балет «Nano».

В 2010 году Хьерсти Альвеберг была председателем жюри, вручавшего премию .

Дочь Хьерсти Альвеберг — норвежская фотохудожница Ноа Альвеберг ().

Хореографические работы

Примечания

Ссылки 
 

Женщины-хореографы
Лауреаты хореографической премии Ассоциации норвежских критиков